Amerikai Egyesült Államok
 Heppner (Dél-Dakota)
 Heppner (Oregon)

 Heppneri Nemzeti Erdő – erdő Északkelet-Oregonban